Diocesi di Springfield – diocesi di Springfield in Massachusetts
 Diocesi di Springfield in Illinois – diocesi di Springfield in Illinois
 Diocesi di Springfield-Cape Girardeau – diocesi di Springfield-Cape Girardeau in Missouri